Téartsé (en macédonien Теарце ; en albanais Tearcë) est un village du nord-ouest de la Macédoine du Nord, chef-lieu de la municipalité de Téartsé. Le village comptait 3974 habitants en 2002. Il est majoritairement albanais.

Démographie 
Lors du recensement de 2002, le village comptait :
 Albanais : 2 310
 Macédoniens : 1 085
 Turcs : 512
 Roms : 54
 Serbes : 4
 Autres : 9

Voir aussi 
 Téartsé

Références 

Village dans la commune de Tearce